Österreichisches Forschungszentrum steht für:
 den Begriff im Allgemeinen, siehe Liste von Forschungseinrichtungen in Österreich
dem Namen nach:
 Forschungszentrum Seibersdorf, Ortsteil von Seibersdorf, Bezirk Baden, Niederösterreich